Hubble Space Telescope – Kosmiczny Teleskop Hubble’a
 HST High Speed Train – brytyjski szybki skład spalinowy
 HST – polski raper